Алексе́й Алекса́ндрович Ти́хонов:
 Тихонов, Алексей Александрович (1944—1979) — советский художник.
 Тихонов, Алексей Александрович (род. 1963) — советский и российский механик.